Agustín Lima Capitao (Buenos Aires, ) es un piloto argentino de automovilismo. Compitió, entre otros campeonatos, en TC 2000 y Fórmula Renault Plus. Actualmente es piloto de Sport Team en el TC Mouras.

Resumen de carrera

Resultados

TC 2000

Notas

Referencias 

Pilotos de automovilismo de Argentina
Pilotos de TC Mouras
Pilotos de Fórmula Renault Argentina
Pilotos de Turismo Nacional
Pilotos de TC2000 Series
Pilotos de Fórmula Renault Plus